James Robinson (Inglaterra, 18 de septiembre de 1982), futbolista inglés. Juega de delantero y su primer equipo fue Crewe Alexandra.

Futbolistas de Inglaterra

Futbolistas del Northern Fury Football Club
Futbolistas del Crewe Alexandra Football Club

Futbolistas del Melbourne Victory Football Club
Futbolistas del ÍBV Vestmannæyjar